Brognon ist der Name folgender französischer Gemeinden:
 Brognon (Ardennes)
 Brognon (Côte-d’Or)